Viktor Tyihonov (1930–2014) szovjet-orosz jégkorongozó, edző
 Viktor Tyihonov (1988) orosz jégkorongozó, előbbinek  az unokája